Wurzelspitzen gibt es bei:
 Pflanzen - Wurzel (Pflanze)
 Zähnen, siehe Zahnwurzel